Каспи́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Каспийская улица — улица во Владивостоке.
 Каспийская улица — улица в посёлке Азино Советского района Казани.
 Каспийская улица — улица в Москве.
 Каспийская улица — улица в Саратове.
 Каспийская улица — улица в Уфе.
Каспийская улица -- улица в Томске.

Узбекистан 
 Каспийская улица — прежнее название улицы Богибаланд в Ташкенте (Тезиковка).

Украина 
 Каспийская улица — улица в Константиновке.
 Каспийская улица — улица в Севастополе.
 Каспийская улица — улица в Симферополе.

Источник: :Яндекс.Карты